MTRR () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 5-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 725 амінокислот, а молекулярна маса — 80 410.

Кодований геном білок за функціями належить до оксидоредуктаз, фосфопротеїнів. 
Задіяний у таких біологічних процесах як біосинтез амінокислот, біосинтез метіоніну, поліморфізм, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з НАДФ, ФАД, флавопротеїном, s-аденозил-l-метіоніном. 
Локалізований у цитоплазмі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 5

Некатегоризовані білки